Durango – samochód osobowy produkowany przez firmę Dodge

Miejscowości w Meksyku:
 Durango – stolica stanu Durango
Stan w Meksyku:
 Durango – stan położony na północnym zachodzie kraju, w górach Sierra Madre Occidental
Miejscowości w Hiszpanii:
 Durango – gmina w Hiszpanii, w prowincji Vizcaya, w Kraju Basków
Miejscowości w USA:
 Durango – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie La Plata
 Durango – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
Inne:
 Durango – zespół wyścigowy GP2
 Durango – seria komiksowa